

Super-heróis
Raio Negro (DC Comics)
Raio Negro (Gedeone Malagola)
Raio Negro (Marvel Comics)

Desambiguação